Molekulska formula -{C41H30O26}- se može odnositi na:

 Nufarin A
 Punikafolin
 Telimagrandin II